

Patronymes 
Moskvine (masculin ; ) ou Moskvina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Moskvine (1901-1961), directeur de la photographie soviétique
 Ivan Moskvine (1874-1946), acteur, metteur en scène soviétique
 Stanislav Moskvine (1939-), coureur cycliste soviétique.
 Ksenia Moskvina (1989-), nageuse russe
 Tamara Moskvina (1941-), patineuse artistique soviétique.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe